Flistads församling kan syfta på:

 Flistads församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift
 Flistads församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift i Skövde kommun